

Населені пункти та їхні частини
 Млинкі — село в гміні Венцборк Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Млинкі — село в гміні Конськоволя Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Млинкі — село в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Млинкі — село в гміні Водине Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Млинкі — частина міста Понятова в Опольському повіті Люблінського воєводства
 Млинкі — частина міста Демблін у Рицькому повіті Люблінського воєводства
 Млинкі — частина міста Наріль у Любачівському повіті Підкарпатського воєводства
 Млинкі — частина села Ґоґолінек у гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Млинкі — частина села Кедоси в гміні Дзялошин Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Млинкі — частина села Гута в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства
 Млинкі — частина села Ґрабово-Косьцерське в гміні Нова Карчма Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Млинкі — частина села Павонкув у гміні Павонкув Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Млинкі — частина села Марянув у гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Млинкі — колонія в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Млинкі — колонія в гміні Міхалув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Млинкі — осада в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Млинкі — осада в гміні Тчев Тчевського повіту Поморського воєводства
 Млинкі — осада в гміні Любіхово Староґардського повіту Поморського воєводства
 Млинкі — осада в гміні Вейгерово Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Млинкі — осада в гміні Скокі Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Млинкі — лісова осада в гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки